Александр Шумилин:
 Шумилин, Александр Геннадьевич (род. 1971) — белорусский государственный деятель, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь.
 Шумилин, Александр Ильич (1921—1983) — советский военный мемуарист, участник Великой Отечественной войны, автор книги «Ванька-ротный».